WB, Wb eller wb kan avse: 

 The WB Television Network – tidigare amerikanskt TV-nätverk
 Warner Bros. – ett amerikanskt filmbolag
  Wb – SI-enheten för magnetiskt flöde, se Weber (enhet)